У́лица Сен-Симо́на — улица в историческом районе Адмиралтейская коса в центральной части Астрахани. Начинается от улицы Костина и идёт с северо-востока на юго-запад параллельно Волге и улице Бабефа, пересекая Валдайский и Кольцовский переулки, переулки Островского и Щёкина и заканчивается у набережной Приволжского Затона.

История 
До 1920 года улица называлась 2-й Адмиралтейской, затем получила современное название в честь французского философа Анри Сен-Симона.

Застройка 
 дом 2/17 —  Дом жилой 1891 г. постройки

Примечания 

Улицы Астрахани